Крана́я (), Марафониси () — остров в Греции, в западной части залива Лаконикоса напротив Йитиона у восточного побережья полуострова Мани в Лаконии. Относится к общине Анатолики-Мани в периферийной единице Лаконии в периферии Пелопоннес.

Название Краная происходит от  «твёрдый, каменистый, скалистый, обрывистый». Название Марафониси происходит от  «фенхель», растения, которое растёт на острове.

Гомер рассказывает, что похитив Елену Прекрасную, Парис впервые сочетался с ней на этом острове. Павсаний упоминает остров.

В 1829 году маниоты построили на острове башню Цанетакиса. В 1873 году построен 23-метровый маяк из камня с мыса Тенарона. В 1898 году остров соединён с материком дамбой.

На острове есть церковь Айос-Петрос (Святого Петра).

Примечания 

Острова Греции
Острова Средиземного моря
Лакония